Burg Waldstein steht für:

 Burg Waldstein (Fischerbach), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burg Valdštejn, Okres Semily, Tschechien
 Burg Waldstein (Schlesien), Burg in Borek (Szczytna), Glatzer Kessel, Polen
 Burgruine Waldstein (Burg Alt-Waldstein), Deutschfeistritz, Steiermark, Österreich
 Waldsteinburg auf dem Großen Waldstein, Landkreis Hof, Bayern
 Ostburg (Waldstein) auf dem Großen Waldstein, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Palais Waldstein in Prag, Tschechien
 Schloss Waldstein (Deutschfeistritz), Steiermark, Österreich
 Burg Waldenstein in Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg